Franciaország
Saint-Jean, település Haute-Garonne megyében
Saint-Jean-de-la-Neuville, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Saint-Jean-de-Folleville, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Saint-Jean-Kourtzerode, település Franciaországban, Moselle megyében
Saint-Jean-du-Cardonnay, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Saint-Jean-Rohrbach, település Franciaországban, Moselle megyében
Saint-Jean-des-Essartiers, település Franciaországban, Calvados megyében
Saint-Jean-de-Bœuf, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Saint-Jean-de-Livet, település Franciaországban, Calvados megyében
Saint-Jean-de-Losne, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében